Vapor
Ou ainda:
Barco a vapor
Vaporware

Desambiguação